The Upper Hand – cortometraggio del 1914 diretto da William Humphrey
The Upper Hand – cortometraggio del 1921 diretto da Fred Paul
Rififi internazionale (Du rififi à Paname, titolo inglese The Upper Hand) – film del 1966 diretto da Denys de La Patellière
The Upper Hand – serie televisiva britannica trasmessa dal 1990 al 1996